Ian MacLeod ou Ian McLeod peut faire référence à :

 Ian R. MacLeod (né en 1956), écrivain britannique de science-fiction et de fantasy ;
 Ian McLeod (1954-2017) arbitre sud-africain de football ; 
 Ian McLeod (né en 1980), coureur cycliste sud-africain ;